Vojtěch von Pernstein ist der Name folgender Personen:

 Vojtěch von Pernstein (1490–1534) (Adalbert von Pernstein), Landeshauptmann von Böhmen
 Vojtěch von Pernstein (1532–1561) (Adalbert von Pernstein), Oberstkämmerer des Brünner Landgerichts